Williamsonia – genere di piante estinte dell'ordine Bennettitales

Williamsonia – genere di libellule della famiglia Corduliidae